Shelburne ist der Name mehrerer Orte in Kanada:

 Shelburne (Nova Scotia), Stadt im Shelburne County, Provinz Nova Scotia, Kanada 
 Shelburne (Ontario) Stadt im Dufferin County, Provinz Ontario, Kanada 

Shelburne ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Shelburne (Massachusetts), Ort im Franklin County, Massachusetts, USA 
 Shelburne (New Hampshire), Ort im Coos County, New Hampshire, USA 
 Shelburne (Vermont), Ort im Chittenden County, Vermont, USA 

Siehe auch:

 Earl of Shelburne, erblicher britischer Adelstitel der Peerage of Great Britain 
 Shelburne Museum, Kunst- und Freilichtmuseum in Shelburne, Vermont 
 Shelburn
 Shelbourne